First Divsion este cea de-a doua competiție ca valoare în ierarhia fotbalului irlandez după Premier Division. A fost înființată în 1985, iar din 2003 funcționează ca o ligă de vară.

Palmares

Echipele în top 3

Legături externe
 Official Website
 Extratime.ie

Fotbal în Irlanda
Ligi naționale de fotbal din Europa